Tyto deroepstorffi  — вид хищных птиц семейства сипуховых, обитают на Андаманских островах. Подвидов не выделяют.

Описание

Внешний вид 
Общая длина птицы — 33—36 см; масса — 250—264 г.

Небольшая сова рода Tyto без «ушек»-пучков.

У Tyto deroepstorffi лицевой диск винного цвета с широкой охристой каймой; глаза тёмно-карие. Клюв кремового цвета. Верхняя часть тела тёмно-коричневая, с пятнами шоколадного и оранжевого оттенков. Грудь золотисто-рыжая, с тёмными пятнышками; живот белый. Ноги оперённые, светло-охристого цвета. Пальцы тёмные, серо-розовые, с мощными когтями.

Голос 
На записях зафиксировано пронзительное, повторяющееся несколько раз «шрииит».

Отличия от других видов 
Отличается от сипухи более ярким цветом оперения и более сильными когтями; у других видов есть серая вуаль с чёрно-белыми пятнами, которой у Tyto deroepstorffi нет.

Распространение и места обитания
Официально эндемик Андаманских островов; на данный момент вид плохо изучен — существует всего несколько полевых записей, поймано не более пяти птиц.

Сова была обнаружена в прибрежных районах и полях, а также вблизи человеческих поселений.

Питание 
В нескольких найденных погадках совы были обнаружены кости крыс и мышей.

Примечания 

Сипуховые

Животные, описанные в 1875 году
Птицы Азии
Эндемики Андаманских островов